Németh Zsolt
 Németh Zsolt (1963) fideszes politikus, országgyűlési képviselő, államtitkár
 Németh Zsolt (1963) olimpiai 4. helyezett, Európa-bajnok tőrvívó, edző
 Németh Zsolt (1970) olimpiai 4. helyezett, Európa-bajnok vízilabdázó
 Németh Zsolt (1971) világbajnoki ezüstérmes kalapácsvető, edző
 Németh Zsolt (1984) jobbikos politikus, országgyűlési képviselő
 Németh Zsolt a Szigetvári BSE szabadfogású birkózója
 Németh Zsolt atlétaedző, a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai alelnöke
 Németh Zsolt számítógépes grafikus
 Németh Zsolt a Győri ETO FKC kézilabdázója
 Németh Zsolt a Velence SE labdarúgója
 Németh Zsolt a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese 2014-ben
 Németh Zsolt a Romantikus Erőszak magyar rockzenekar zenésze
 Németh Zsolt alias Dän Von Schulz elismert hazai lemezlovas, rádiós 

hasonló nevűek
 V. Németh Zsolt (1963) üzemmérnök, polgármester, országgyűlési képviselő